Hoofdstraat 1 (Leens)
Hoofdstraat 1 (Noordbroek)